Alstone – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire, w Cheltenham
 Alstone – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire, w Tewkesbury
 Alstone – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset